Халук Акакче (Haluk Akakçe, 1970, Анкара, Турция, живёт и работает в Лондоне и Нью-Йорке) — современный турецкий художник.

Образование 
 1997 MFA, The School of the Art Institute, Чикаго
 1996 MA Erasmus, Royal College of Art, Лондон
 1993 BFA, Bilkent University, Анкара

Творчество 
В своем творчестве Халук Акакче исследует связь между человеком и технологией, а также эстетику, которую это влечет за собой в области искусства, давая новые формы и смыслы. Его работы включают анимированные видео проекции, настенную живопись и звуковые инсталляции, открывающие абстрактные и похожие на сон ландшафты, где сливаются биология, архитектура, геометрия и метафизика. В этом своеобразие работ Акакче — создавать графические цифровые образы, где абстрактные мутирующие формы вызывают иллюзию, трансформируя представление о реальности. В творчестве Акакче можно обнаружить эклектический набор эстетических ссылок: кельтская и исламская архитектура, ар деко, американские комиксы и современная мода.

В Birth of Art цветы приходят в движение в виртуальном мире. Это видео состоит из двух контрастных частей. Визуальная и музыкальная части выражают сначала чувство суеты современной жизни, а потом создают пространство внутреннего спокойствия. Акакче использует возможности компьютера для изучения и расширения границ живописи.

Black on White and White on Black (The Fiction of an Isolated Object) и Blue and Black on White напоминают живопись в духе минимализма. Поток линий развивается, используя ограниченный набор цветов — белый синий и чёрный.

В 2006 при поддержке нью-йоркского общественного арт-агентства Creative Time художник реализовал монументальную инсталляцию в Лас-Вегасе. Sky is the Limit занимала пространство над четырьмя кварталами улицы Фремонт, протянувшись над казино и винтажными неоновыми вывесками. Используя новейшие технологии, Акакче представил столкновение искусственной и органической жизни, вызывая странное чувство текучести пространства и времени.

Shadow Machine — абстрактный анимационный фильм. Ряд объектов проходит перед зрителем, находясь в потоке постоянной трансформации, напоминая карусель, которая движется в непрерывном цикле. С помощью музыки объекты, населяющие метафизический ландшафт, обретают жизнь и эмоции. Саундтрек произведения из балета «Коппелия» на музыку Делиба имеет сентиментальное значение для художника — его отец исполнял роль сумасшедшего кукольника.

Видео Tomorrow is Another Day — поэтическая хореография двигающихся форм в абстрактном пространстве. Фигуры находятся в постоянном движении. Они плывут, приближаются, перекрывают и проникают в друг друга. При этом объекты теряют своё первоначальное состояние, но не прекращают переосмысление себя и своих связей. Музыка находится в связи с объектами, становясь более механической с геометрическими образами и текучей — с органическими. Произведение становится скорее местом обитания форм, чем рассказом.

Персональные выставки

Примечания

Ссылки 
 ArtNet 
 Биография, работы, информация о выставках на сайте галереи Bugada & Cargnel 
 ArtFacts
 Nogueras Blanchard Gallery
 Работы на сайте Bernier/Eliades Gallery
 Max Hetzler Gallery

Художники Турции
Современные художники Турции
Выпускники Билькентского университета